Busuanga (eiland), een eiland in de Filipijnen
 Busuanga (Palawan), een gemeente op dat eiland